Josep Gimeno i Montell més conegut com a Pep Gimeno "Botifarra" (Xàtiva, 1960), cantant valencià.
 Josep Gimeno i Capilla (Barcelona, 1933 – 2021), activista i polític veïnal.
 Josep Gimeno i Navarro (Barcelona, 1901 – 1955), poeta i futbolista català.
 '''Josep Gimeno (Barcelona, 1983), periodista